Gai Cassi (tribú militar), tribú militar romà el 168 aC. El pretor Anici li va confiar la custòdia del rei d'Il·líria Gentius.
 Gai Cassi Longí (assassí de Cèsar)
 Gai Cassi Longí (governador), jurista i governador romà. La seva mare era fill de Tuberó el jurista.
 Gai Cassi Querea, assassí de l'emperador Calígula, era tribú d'una cohort pretoriana.
 Gai Cassi Longí (cònsol 124 aC), cònsol el 124.
 Gai Cassi Longí Var, magistrat romà de descendència incerta, membre de la família Cassi Longí.
 Gai Cassi Longí (cònsol 96 aC), magistrat romà, fill de Luci Cassi Longí Ravil·la (cònsol el 127 aC).
 Gai Cassi Longí (cònsol 171 aC), magistrat romà de descendència incerta, però sens dubte membre de la família Cassi Longí.